Джей-ліга 2002 — 10-й сезон чемпіонату Японії з футболу. Титул у 3-й раз здобула Джубіло Івата.

Турнірна таблиця

Символічна збірна 
Символічна збірна чемпіонату:
 Согахата Хітосі
 Судзукі Хідето
 Танака Макото
 Мацуда Наокі
 Огасавара Міцуо
 Фукунісі Такасі
 Фудзіта Тосія
 Нанамі Хіросі
 Емерсон
 Такахара Наохіро
 Накаяма Масасі

Примітки

Джерела 
 RSSSF 

2002 у футболі
Чемпіонат Японії з футболу